ARA Santa Fe es el nombre de los siguientes buques:

 el Santa Fe (1896), torpedero;
 el ARA Santa Fe (S-1), submarino de la clase Tarantinos;
 el ARA Santa Fe (S-11), submarino de la clase Balao, conocido como USS Macabi en Estados Unidos;
 el ARA Santa Fe (S-21), submarino de la clase Balao, conocido como USS Catfish en Estados Unidos; o
 el ARA Santa Fe (S-43), submarino TR-1700.

Santa Fe